El término cólera puede referirse:

 al cólera, una enfermedad aguda, diarreica, provocada por la bacteria Vibrio cholerae;
 al cólera asiático, una enfermedad infecciosa y epidémica, originaria de la India;
 a la cólera, coloquialmente también llamada bilis o ''hacer bilis, una emoción negativa, un enfado violento, una rabia extremada y agresiva;
 en zoología, al cólera de las gallinas, una epizootia de las gallinas y otras aves, producida por un bacilo.